Turnbull är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Turnbull
 Charles Wesley Turnbull (född 1935), guvernör förAmerikanska Jungfruöarna
 George Turnbull (1926–1992), brittisk företagsledare
 Malcolm Turnbull (född 1954), australisk politiker, liberal, premiärminister
 Mark Turnbull (född 1973), australisk seglare
 Robert Turnbull (fotbollsspelare) (1895–1952), engelsk fotbollsspelare
 Ross Turnbull (född 1985), engelsk fotbollsmålvakt 
 Travis Turnbull (född 1986), amerikansk ishockeyspelare, verksam i Sverige 
 William Barclay Turnbull (1811–1863), skotsk antikvarie
 Wendy Turnbull (född 1952), australlisk tennisspelare

Se även
 Turnbull Lake
 Turnbull Peak
 Turnbull Point
 Mount Turnbull

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn